Генера́льное ко́нсульство Росси́йской Федера́ции в г. Ту́рку (; ) — консульское учреждение Министерства иностранных дел России в Финляндской Республике, осуществляющее консульские функции на территории города Турку и региона юго-западной Финляндии.

Расположено во II районе в центральной части города Турку, у подножия холма Вартиовуори по адресу Вартиовуоренкату, 2 (Vartiovuorenkatu).

История 
В декабре 1966 года СССР открыл в городе Турку Генеральное консульство. Для этих целей было использовано здание, построенное и состоящее на балансе городской администрации и арендованное на основании дипломатического договора между СССР и Финляндией.

Генеральные консулы России в Турку

Реквизиты 
 Адрес: Vartiovuorenkatu, 2 Turku 20700 Suomi / Finland
 Телефон: +358 (2) 244 64 41 (дежурный)
 Факс: +358 (2) 231 97 79
 E-mail: rusconsul.turku@co.inet.fi
 Прием: на буднях с 09:00 до 11:30 (дополнительно вторник с 14:00 до 16:00)
 С 1 марта 2010 г. по просьбе посетителей введена предварительная запись для приема документов на получение паспортов, оформление ЗАГСа и нотариата (тел. 244 64 41 с 09:00 до 12:00).

Рядом с территорией консульства с 2001 года действует Успенская церковь, входящая в структуру патриарших приходов в Финляндии.

См. также 
 Посольство России в Хельсинки
 Консульство Российской Федерации в Мариехамне
 Список дипломатических миссий России

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Генерального консульства России в Турку

Финляндия_Турку
Российско-финляндские отношения
Турку
Дипломатические представительства в Финляндии